Een verkeersweg:
 N907 (België)
 N907 (Nederland), zie Provinciale weg 907

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing